Esneux (Waals: Esneu) is een plaats en gemeente aan de Ourthe in de provincie Luik, België. De gemeente telt ruim 12.000 inwoners. De Ourthe stroomt door de gemeente.

Geschiedenis 
Tot de opheffing van het hertogdom Limburg hoorde Esneux tot de Limburgse hoogbank Sprimont. Net als de rest van het hertogdom werd Esneux bij de annexatie van de Zuidelijke Nederlanden door de Franse Republiek in 1795 opgenomen in het toen gevormde Ourthedepartement.

Bij de overstromingen van juli 2021 behoorde Esneux tot de tien meest getroffen gemeenten.

Kernen

Deelgemeenten

Overige kernen
 Méry
 Hony

Bezienswaardigheden 

 De ruïnes van het kasteel van Montfort, daterend uit de 15de eeuw.
 Beneden aan de voet van Montfort bevindt zich de duikplaats La Gombe.
 In Esneux bevindt zich de grootste mammoetboom van België en Nederland.
 Roche aux Faucons, niet ver van het centrum van Esneux, in het pittoreske gehucht Ham. Het ligt deels in deze en deels in de naburige gemeente Neupré.

Demografische ontwikkeling

Demografische evolutie voor de fusie

Bron:NIS - Opm:1831 t/m 1970=volkstellingen op 31 december

Demografische ontwikkeling van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Externe links 
 Website van de gemeente

Referenties 

Plaats in Luik (provincie)